Lucio Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 94 a.C.
 Lucio Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 54 a.C.
 Lucio Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 16 a.C., nonché nonno dell'imperatore Nerone
 Lucio Domizio Enobarbo, vale a dire l'imperatore romano Nerone (54-68 d.C.)